Орловское сельское поселение Ростовской области — муниципальное образование (сельское поселение) в Ростовской области:

 Орловское сельское поселение — входит в Милютинский район
 Орловское сельское поселение — входит в Орловский район